Pizza Hawaï
Pizza met ananas (lied)